Hrvatska:
 Preseka, naselje i općini u Zagrebačkoj županiji
 Preseka (Gornji Mihaljevec), naselje u općini Gornji Mihaljevec, Međimurska županija
 Preseka Oborovska, naselje u općini Rugvica, Zagrebačka županija
 Preseka Ozaljska, naselje u općini Kamanje, Karlovačka županija
 Preseka Petrovska, naselje u općini Petrovsko, Krapinsko-zagorska županija